El término Corias o Courias puede hacer referencia a:

Corias (Belmonte de Miranda) (Courias), lugar de la parroquia de Belmonte/Balmonte, concejo de Belmonte de Miranda, Asturias, España.
Corias de Abajo (Courias de Baxu), lugar de la parroquia de Belmonte/Balmonte, concejo de Belmonte de Miranda, Asturias, España.
Corias de Arriba (Courias de Riba), lugar de la parroquia de Belmonte/Balmonte, concejo de Belmonte de Miranda, Asturias, España.
Corias (Cangas del Narcea) (Courias), parroquia del concejo de Cangas del Narcea, Asturias, España.
Corias (villa) (Courias), villa de la parroquia de Corias, concejo de Cangas del Narcea, Asturias, España.
San Pedro de Corias (San Pedru de Courias), lugar de la parroquia de Corias, concejo de Cangas del Narcea, Asturias, España.
Corias (Pravia), parroquia del concejo de Pravia, Asturias, España.
Corias (lugar), lugar de la parroquia de Corias, concejo de Pravia, Asturias, España.